Spectre (engl. Schreckgespenst) steht für:
 Spectre (Sicherheitslücke), eine Sicherheitslücke in Mikroprozessoren
 Spectre, 24. Film der James-Bond-Reihe
 The Spectre, Comicfigur des DC Universums

Produkte:
 die Lockheed AC-130, eine schwer bewaffnete Sonderausführung des Militärtransportflugzeugs Lockheed C-130 Hercules
 Spectre M4, eine italienische Maschinenpistole
 Spectre, z. B. Spectre AMS Designer, verschiedene Design-Werkzeuge des EDA-Herstellers Cadence

Unternehmen:
 Spectre Designs, ehemaliger britischer Automobilhersteller (1994)
 Spectre Supersports, ehemaliger britischer Automobilhersteller (1994–2009)

Personen:
 Barbara Lerner Spectre (* 1942), jüdische politische Aktivistin, Journalistin und Herausgeberin
 Spectre, ein Pseudonym von Skiz Fernando, Jr., US-amerikanischer Musikproduzent

S.P.E.C.T.R.E. steht für:
 eine fiktive kriminelle Organisation der James-Bond-Reihe, siehe Figuren aus James-Bond-Filmen#Blofeld

Siehe auch:
 Specter